Fòrnix (arquitectura)
 Fòrnix cerebral
 Fòrnix vaginal